Il Biferno rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Campobasso.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso.
odore: gradevole, caratteristico.
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Campobasso  (1990/91)  4550,17
Campobasso  (1991/92)  4868,08
Campobasso  (1992/93)  2182,88
Campobasso  (1993/94)  8019,06
Campobasso  (1994/95)  10796,8
Campobasso  (1995/96)  6549,98
Campobasso  (1996/97)  6547,98

Vini DOC della provincia di Campobasso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Montepulciano
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano